Tjärnesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärnesjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (3,18 km²)
Tjärnesjön (Okome socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn